Cylindrophis este un gen de șerpi din familia Cylindrophiidae. 

 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Cylindrophis